Talygen Business Intelligence est une entreprise américaine de développement de logiciels. La société se situe à Palo Alto. Elle est connue pour son logiciel éponyme que PC Magazine a inclus parmi la liste des Top Ten Tools for Small Biz at CES 2014 en .  Ce logiciel est principalement un outil de CRM (customer relationship management = gestion de la relation client). Il est disponible en 46 langues.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de Talygen

Éditeur de logiciel